Пифферо (музыкальный инструмент), итальянский музыкальный инструмент, вариант Гобоя
 Пифферо (группа), музыкальный ансамбль из Филадельфии